Zé do Sax, nome artístico de José Barbosa (Rio de Janeiro, 6 de janeiro de 1950) é um saxofonista brasileiro.

Aprendeu música aos 8 anos de idade. Foi nos anos 60 que começou sua carreira artística. Tocou em vários conjuntos musicais, entre eles Banda Os Irmãos Pepino, Banda Portugal, Os Carrascos, Conjunto Top Cat's e na Banda do Canecão. Acompanhou artistas da jovem guarda tocando no conjunto Os Aranhas. Participou dos programas Festa do Bolinha, na TV Rio, e dos programas Rio Hit Parade, José Messias, Hoje É Dia de Rock, e Carlos Imperial. Fundou o Conjunto Aeroporto em 1969, e com ele chegou a gravar vários discos.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Saxofonistas do estado do Rio de Janeiro